Termenul „Green Bay” se poate referi la:

Denumiri geografice
	Green Bay, Wisconsin, SUA
	Green Bay (Lake Michigan), un golf în Lacul Michigan,  
	Green Bay (town), Wisconsin, SUA
	Green Bay, Noua Zealandă
	Green Bay, un golf în Terra Nova 
	Green Bay, Noua Scoție, Canada
	Green Bay, o localitate mică, Ontario, Canada
	Green Bay, Virginia

Alte întrebuițări
Green Bay Bullfrogs, o echipă de baschet în Green Bay, Wisconsin
Green Bay Packers,  o echipă de fotbal american în Green Bay, Wisconsin